

Geografia

Austria 
 Bösenbach – dzielnica miasta Deutschlandsberg
 Bösenbach – rzeka, dopływ Villgratenbach

Niemcy 
 Bösenbach – rzeka, dopływ Deilbach

Zobacz też 
 Bosenbach